Galeriegebäude steht für

 Galeriegebäude (Hannover), der barocke ursprüngliche Festsaal im Großen Garten von Hannover-Herrenhausen
 Galeriegebäude des Staatlichen Museums Schwerin